Појам Даворин Јенко је вишезначан:
Даворин Јенко, словеначки композитор
„Даворин Јенко (школа)“, музичка школа у Београду.